Convento dei Domenicani a Modugno
Convento dei Domenicani a Zibello, frazione di Polesine Zibello
Convento dei Domenicani a Placanica
Convento dei Domenicani a Pordenone